Клишкэуць () — название нескольких населённых пунктов Молдавии:
 Клишкауцы — село в Единецком районе.
 Клишкауцы — село в Сынжерейском районе.